Tavastlands valkrets är en valkrets i Finland vid riksdagsval som omfattar Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland.

Valkretsen har 14 mandat i riksdagen.

Riksdagsledamöter 2019-2023

Finlands Socialdemokratiska Parti (4)
Ville Skinnari
Tarja Filatov
Johannes Koskinen
Mika Kari

Sannfinländarna (3)
Lulu Ranne
Rami Lehto
Jari Ronkainen

Samlingspartiet (3)
Sanni Grahn-Laasonen
Kalle Jokinen
Timo Heinonen

Centern i Finland (1)
Hilkka Kemppi

Gröna förbundet (1)
Mirka Soinikoski

Vänsterförbundet (1)
Aino-Kaisa Pekonen

Kristdemokraterna i Finland (1)
Päivi Räsänen

Valkretsar i Finland